Федірко Анатолій Михайлович ( 1958) — український художник і медіа-художник. Член Національної спілки художників України.
 Федірко Григорій Матвійович (1918 — до 1985) — голова колгоспу, Герой Соціалістичної Праці.
 Федірко Ігор Валерійович ( 1990) — український актор та режисер театру ляльок.
 Федірко Ігор Володимирович — полковник медичної служби Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Федірко Микола Юрійович (1920—2004) — український майстер художньої обробки дерева.
 Федірко Павло Стефанович (1932—2019) — член ЦК КПРС у 1976—1990 роках. Депутат Верховної Ради СРСР 9—11-го скликань. Народний депутат СРСР у 1989—1991 роках.
 Федірко Ніна Іванівна — народна майстриня-вишивальниця, почесний громадянин Броварського району.

Примітки 

Українські прізвища